Tarakan může být:

 místopisný název

 Tarakan (město) – město na stejnojmenném ostrově při pobřeží Bornea
 Tarakan (ostrov) – ostrov nedaleko severovýchodního pobřeží Bornea
 Tarakan (sopka) – sopka na ostrově Halmahera v Indonésii

 loď

 HMAS Tarakan (L129) – těžká přepravní loď uvedená do provozu v roce 1973
 HMAS Tarakan (L3017) – loď pro přepravu těžké válečné techniky uvedená do provozu v roce 1946

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - loď